Niemcy:
 Fallersleben – dzielnica Wolfsburga

Osoby:
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben – niemiecki pisarz, twórca niemieckiego hymnu narodowego